Die Deutschen Pokalmeisterschaften 2018/19 sind bei den Männern die 60. und bei den Frauen die 31. Austragung des Tischtennis-Pokalwettbewerbs.

Männer 

In der Vorrunde wurden 16 Zweit- und Drittligisten auf 4 Gruppen mit je 4 Mannschaften aufgeteilt, wo sie im Rundenturnier-Modus gegeneinander spielten. Die vier Gruppensieger rückten ins Achtelfinale vor, von wo aus es im K.o.-Modus weiterging. Zehn Erstligisten waren für das Achtelfinale gesetzt, der Vorjahressieger Borussia Düsseldorf für das Viertelfinale. Die Halbfinals und das Finale wurden als Final Four innerhalb eines Tages in Neu-Ulm ausgetragen.

Hauptrunde

Frauen 

In der Vorrunde, die am 2. September in Seligenstadt stattfand, wurden 12 Teams auf 4 Gruppen mit je 3 Mannschaften aufgeteilt, wo sie im Rundenturnier-Modus gegeneinander spielten. Die vier Gruppensieger rückten ins Halbfinale vor, von wo aus es im K.o.-Modus weitergeht. Die Halbfinals und das Finale wurden als Final Four innerhalb eines Tages in Berlin ausgetragen.

Final Four

Weblinks 
 Die Pokalmeisterschaften auf click-tt.de

2018